

Niemcy 
 Kempen – dzielnica Heinsberga
 Kempen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Viersen

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Kępno – w woj. pomorskim
 Kępno – w woj. wielkopolskim
 Kępno – w woj. zachodniopomorskim

Łotwa
 Ķempēni, niem. Kempen – wieś w powiecie Burtnieku

Osoby 
 Johann Franz Kempen – austriacki oficer
 Paul van Kempen – holenderski dyrygent

Inne 
 Kempen – powiat

Zobacz też 
 De Kempen